Гордалиса-дель-Пино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,31 км². Население — 304 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона